Escravidão branca ou Escravatura branca pode se referir a:

 Escravidão sexual, com meninas e mulheres (e raramente também meninos) de todas as raças (elas podem ser também negras).
 Tráfico árabe de escravos e outros, o que envolveu durante os séculos milhões de pessoas europeias, sobretudo meninas e mulheres.
 Trabalho forçado, trabalho penal e trabalho em fazendas em condições parecidas à escravidão.

Leia também o trecho Escravidão no mundo contemporâneo ou Escravidão branca no artigo Escravidão

Prostituição
Desambiguação